My Favorite Songwriter: Porter Wagoner — десятый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 29 октября 1972 года на лейбле RCA Records. На альбоме она исполняет работы Портера Вагонера, своего партнёра по дуэтам.

Об альбоме

Список композиций

Примечания 

Альбомы Долли Партон